Panamerikanska mästerskapet i fotboll 1960 spelades i San José, Costa Rica under perioden 6-20 mars 1960. Argentina vann turneringen.

Resultat

Källor

Externa länkar
Panamerikanska mästerskapet på www.rsssf.com

1960 i Costa Rica
Fotboll i Costa Rica
Fotbollsåret 1960
1960